La saison 2016-2017 de la Serie A est la  de la première division italienne. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Italie en une série de 38 journées .

Lors de cette saison, la Juventus défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promues de Serie B.

Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (2 places directes en Ligue des Champions 2016-2017, 1 en barrages, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la Coppa Italia qui est qualificative pour la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Serie B.

Participants 
Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play.
Les deux premiers sont qualifiés directement pour les poules de la Ligue des champions de l'UEFA 2017-2018, le troisième joue les barrages de la Ligue des champions de l'UEFA 2017-2018.
Les quatrième et le vainqueur de la coupe d'Italie de football 2016-2017 sont qualifiés pour les poules de la Ligue Europa  2017-2018.
Le cinquième est qualifié pour le troisième tour qualificatif de la Ligue Europa  2017-2018.
Si le vainqueur de la coupe est européen de par son classement, les quatrième et cinquième sont qualifiés directement pour les poules de la Ligue Europa  2017-2018, le sixième passera par le troisième tour qualificatif.

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats

Évolution du classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références

Annexe 

2016-2017
Football M1
Italie M1
Championnat M1